Groveton ist der Name verschiedener Orte in den Vereinigten Staaten:

 Groveton (New Hampshire)
 Groveton (Texas)
 Groveton (Virginia)